Divinolândia kan syfta på:

Brasilien 

 Divinolândia (kommun), São Paulo, 
 Divinolândia (ort), São Paulo,